Nordwest-Territorium steht für:

 Nordwest-Territorien, Gebiet im nordwestlichen Kanada 
 Nordwestterritorium, historisches Gebiet nordwestlich des Ohio Rivers in den USA